La Paz-i egyházmegye, a bolíviai La Paz-i főegyházmegye neve 1943. előtt
La Paz-i egyházmegye (Mexikó)